CITA of Cita kan verwijzen naar:
Comité International de l’Inspection Technique Automobile, zie autokeuring
Cita (motorfiets), een Belgisch historisch motorfietsenmerk
Cita (film), film uit 1996
Cita (cognomen), Romeins cognomen